CHD7 (от англ. Chromodomain-Helicase-DNA-binding protein 7) известный также как АТФ-зависимая хеликаза CHD7  — фермент, который у человека кодируется геном  CHD7. 

CHD7  является АТФ-зависимым ремодельером хроматина, гомолог белков дрозофилы, относимых к белкам группы Trithorax Kismet. Мутации в CHD7 связаны с .

Модельные организмы 

Модельные организмы были использованы при исследовании функций CHD7. Условная линия нокаутных мышей под названием Chd7tm2a(EUCOMM)Wtsi была создана в рамках международной программы консорциума  Нокаутная мышь  - проект интенсивного мутагенеза  для создания и распространения животных моделей различных заболеваний, с целью заинтересовать учёных.

Мужские и женские особи прошли стандартное фенотипическое обследование, чтобы определить фенотип мутации. Было проведено двадцать четыре испытания, проведенные на мутантных мышах и в пяти случаях были замечены значительные нарушения. Гомозиготных мутантов не выявлено в эмбрионах во время беременности, то есть в гомозиготном состоянии мутация оказалась летальной. Остальные тесты были проведены на гетерозиготных взрослых мышах. Мужские гетерозиготы характеризуются ненормальной высотой таза в модифицированном тесте SHIRPA и имеют высокий сосчек Бергмейстера в обоих глазах. Когда был изучен мозг гетерозиготных животных, обнаружилось отсутствие мозолистого тела.

Примечания

Литература 

Белки человека
КФ 3.6.4
Гены